Pisco (stad), een stad in Peru
 Pisco (provincie), een provincie van Peru
 Pisco (district), een district in Peru
 Pisco (drank), een sterkedrank die in Peru en Chili gedronken wordt